Geografia
 Mongòlia, estat modern d'Àsia
 Mongòlia interior, regió autònoma de la República Popular de la Xina
 Mongòlia exterior, regió de l'Imperi Qing, parts de la qual es troben actualment sota l'estat modern de Mongòlia
 Gran Mongòlia, regió històrica i geogràfica dels mongols

Premsa
 Mongolia, revista satírica espanyola